Суперкубок Німеччини з футболу 2013 — 4-й розіграш турніру після його відновлення (19-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру).  Матч відбувся 27 липня 2013 року між чемпіоном та володарем кубка Німеччини «Баварією» та віце-чемпіоном Німеччини «Боруссією» (Дортмунд).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

Німеччина
2013
2013 у німецькому спорті